Blackcap Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackcap Mountain (Kalifornien)
 Blackcap Mountain (Maine)
 Blackcap Mountain (Nevada)
 Blackcap Mountain (New York)
 Blackcap Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Black Cap Mountain